Hyperoscelis är ett släkte av tvåvingar. Hyperoscelis ingår i familjen reliktmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Reliktmyggor
Hyperoscelis